Кори́нн Вилхе́лма Бо́рер (; 18 октября 1958, Кэмп-Лежен, Северная Каролина, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Коринн Вилхелма Борер родилась в 18 октября 1958 года в Кэмп-Лежене (штат Северная Каролина, США) в семье Ричарда Кэмпбелла Борера и Нэнси Коринн Борер (в девичестве Карсон). У Коринн есть пять братьев, один старший и четыре младших: Дэвид Борер, Ричард Фредерик Борер (род.19.09.1960), Мэттью Кёртис Борер (род.25.10.1969), Джо Борер и Рик Борер.

В 1970—1976 года Коринн жила в Арлингтоне (штат Техас), где она окончила «Lamar High School». До этого она жила в Пенсильвании.

Карьера 
Коринн дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль Энн Хилтон в эпизоде «Престолонаследник» телесериала «Фэлкон Крест». Всего Борер сыграла в 61 фильме и телесериале.

Также Коринн была фотомоделью и рекламировала косметику и купальники.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США